Andreas Raido Karuks Vaikla, abrégé Andreas Vaikla, né le  à Toronto au Canada, est un footballeur international estonien, possédant également la nationalité canadienne. Il joue au poste de gardien de but au Toronto FC II en USL League One.

Biographie 

Andreas Vaikla honore sa première sélection le  lors d'un match amical contre Andorre.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international estonien
Joueur canadien de soccer
Joueur de l'IFK Norrköping
Joueur du FC Narva Trans
Joueur de l'IFK Mariehamn
Joueur du Kristiansund BK
Naissance en février 1997
Naissance à Toronto